Giovanni I Corner (o Giovanni I Cornaro) – doge della Repubblica di Venezia dal 1625 al 1629
 Giovanni II Corner (o Giovanni II Cornaro) – doge della Repubblica di Venezia dal 1709 al 1722
 Giovanni Corner o Cornaro (1720-1789)  – cardinale italiano